Шардаков — фамилия; имеет женскую форму Шардакова.
 Шардаков, Игорь Александрович (1922—1982) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Шардаков, Михаил Николаевич (1892—1984) — советский учёный-психолог.,
 Шардаков, Павел Фёдорович (1929—2007) — художник-реалист, живописец.
 Шардаков, Юрий Леонидович (род. 1990) — российский хоккеист с мячом.